Diversi personaggi storici portano il nome di Luigi di Borbone-Vendôme.
Luigi I di Borbone-Vendôme (1376-1446), capostipite del ramo dei Borbone-La Marche-Vendôme.
Luigi di Borbone-Vendôme (1473-1520), principe di La Roche-sur-Yon.
Luigi di Borbone-Vendôme (1493-1557), cardinale e vescovo cattolico francese.
Luigi di Borbone-Vendôme (1612-1669), duca di Mercœur, viceré di Catalogna, governatore di Provenza e cardinale.